Жозеф-Камильен Нерет (, 9 апреля 1924, Порт-о-Пренс, Гаити — 29 апреля 2007, Порт-о-Пренс, Гаити) — временный президент Гаити (1991—1992).

Биография 

Окончил факультет права и экономики в Université d’Etat.

В 1950—1960 гг. — учитель истории, испанского языка и математики в г. Энш. В 1961 г. непродолжительное время работал заместителем комиссара правительства Энша. В 1961—1971 гг. — преподаватель математики в лицее Туссен-Лувертюра в Энше.

В 1971—1978 гг. — заместитель правительственного уполномоченного в суде по гражданским делам (Tribunal Civil),

в 1978—1988 гг. — на аналогичной должности в Кассационном суде (Cour de Cassation).

С 1988 г. — судья Кассационного (верховного) суда.

После свержения Жана-Бертрана Аристида в октябре 1991 г. военная хунта передала ему как председателю Верховного суда полномочия временного президента Гаити (в соответствии с конституцией), оставался на этом посту до июня 1992 г.

После ухода с поста временного главы государства покинул большую политику.

Источники 
 L’ex-président Joseph Nérette s’est éteint

Президенты Гаити